

Architettura 
Stati Uniti d'America
 Fort Montgomery – fortezza nella contea di Orange nello stato di New York
 Fort Montgomery – fortezza nella contea di Clinton nello stato di New York

Geografia 
 Fort Montgomery – census-designated place dello stato di New York, negli Stati Uniti d'America